Hånger socken kan syfta på

Hångers socken, Småland i Småland
Hångers socken, Västergötland i Västergötland